Список вратарей, одержавших более 100 побед в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. На данный момент в этом списке 25 игроков. Василий Кошечкин является лидером по выигранным матчам, на его счету 291 победы.

Список 
Легенда (данные на 24 февраля 2023 года)
 Место — место, занимаемое в списке вратарей, одержавших более 100 побед
 Команда — команда в которой вратарь одержал 100-ю победу
 Дата — дата, когда была одержана 100-я победа
 И — всего игр в регулярных сезонах КХЛ
 П — всего побед в регулярных сезонах КХЛ
 П% — процент побед
  Вратари, продолжающий выступление в  КХЛ